Евгений Гарабурда:
 Гарабурда, Евгений Иосифович (1900—1920) — деятель комсомола.
 Гарабурда, Евгений Михайлович (1890—1971) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.